

Codici 
 WAI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Ambalabe, Antsohihy, Madagascar

Geografia 
 Wai (città) – città dello Stato indiano del Maharashtra
 Ko Wai – isola dell'arcipelago di Mu Ko Chang, in Thailandia dell'Est
 Koh Wai – due isole disabitate al largo della costa occidentale della Cambogia

Informatica 
 WAI – Web Accessibility Initiative, ramo del W3C che si occupa di migliorare l'accessibilità del World Wide Web

Altro 
 Wai – tradizionale saluto e riverenza della Thailandia, che consiste in un leggero inchino del capo e contemporaneamente congiungere le mani vicino al capo